Souleymane Diamoutene (Sikasso, 30 de janeiro de 1983) é um jogador de futebol malinês que joga atualmente na US Lecce, da primeira divisão italiana.

Carreira 
Daimoutene representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2008 e 2010.

Ligações Externas 
 Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Naturais de Sicasso
Futebolistas do Mali
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas do Pescara Calcio
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas da AS Andria BAT
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010